Označení Pieninský národní park nesou dvě chráněná území:

 Pieninský národní park (Slovensko)
 Pieninský národní park (Polsko)